Флаг муниципального образования Алекса́ндровский район Владимирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 апреля 2008 года решением Совета народных депутатов Александровского района № 44 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4110.

Флаг составлен на основании герба Александровского муниципального района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба Александровского муниципального района: трёх жёлтых колод с тисками и двумя наковальнями на них, выполненными белым цветом, и жёлтой короны над тисками».

Обоснование символики 
Александровская земля уникальна в истории Русского государства. Центр района — город Александров вырос из небольшого деревенского поселения. Когда-то здесь было место, где часто останавливались московские князья во время своих путешествий, охоты или походов. В XV столетии Великий князь Василий III сделал Александровскую слободу своим путевым двором. А в следующем столетии его сын Иван Васильевич Грозный превратил слободу в свою резиденцию на несколько лет. Это был сложный момент в истории России — царь стремился преодолеть удельную раздробленность и укрепить страну сильной единодержавной властью. Именно тогда, с созданием опричнины, Александровская слобода стала центром царских земель. Корона — символ царской власти, силы, жизни, победы, достоинства. Являясь регалией, символизирующей царское достоинство Ивана Грозного, корона стала символом нового направления внутренней политики — стремления к созданию единого Русского государства.

Изображение на флаге Александровского муниципального района короны и кузнечных инструментов, заимствованных из исторического герба города Александрова, символизирует память местных жителей о славных делах их предков, во времена, когда создавалось Русское государство. Использование исторических символов подчёркивает преемственность многих поколений жителей и постоянное развитие района, его устремлённость в будущее. Только тот, кто знает своё прошлое — имеет будущее.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, славы, стабильности, уважения и интеллекта.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением корон